Jakowliwka () ist der Name ukrainischer Orte:

 Jakowliwka (Bilohirsk), Dorf im Rajon Bilohirsk, Autonome Republik Krim
 Jakowliwka (Charkiw), Dorf im Rajon Charkiw, Oblast Charkiw
 Jakowliwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa, Oblast Charkiw
 Jakowliwka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad, Oblast Charkiw
 Jakowliwka (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut, Oblast Donezk
 Jakowliwka (Donezk), Dorf im Rajon Donezk, Oblast Donezk
 Jakowliwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk, Oblast Donezk
 Jakowliwka (Kamjanske), Dorf im Rajon Kamjanske, Oblast Dnipropetrowsk
 Jakowliwka (Baschtanka), Dorf im  Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw
 Jakowliwka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna, Oblast Odessa

 Siehe auch
 Jakowlewka